Гартфорд Вейлерс (укр. Гартфордські китобої, англ. Hartford Whalers) — колишній професіональний хокейний клуб, який виступав у Всесвітній хокейній асоціації.
 Плімут Вейлерс, «Плімут Вейлерс» (англ. Plymouth Whalers) — американський молодіжний хокейний клуб з містечка Плімут, штат Мічиган.